Хергиани () — грузинская фамилия.

 Хергиани, Акакий Вахтангович (род. 1947) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Хергиани, Бекну Виссарионович (1912—1990) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Хергиани, Михаил Виссарионович (1932—1969) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Хергиани, Нестор (род. 1975) — грузинский дзюдоист.

См. также 
 Хргиан, Александр Христофорович (1910—1993) — советский метеоролог, доктор географических наук